FTSE Italia Small Cap es un índice de la Bolsa de Milán. Es un índice de títulos accionariales de baja capitalización o alternativo, que actualmente representa el 4% de la capitalización de la Bolsa Italiana, el 1% de los movimientos diarios totales y el 6% de los contratos totales de duración media.

Junto con los índices FTSE MIB y FTSE Italia Mid Cap forma el índice agregado FTSE Italia All-Share.

Sociedades del índice 
Forman parte del índice FTSE Italia Small Cap las siguientes 120 sociedades:

Datos actualizados a 12 de octubre de 2018.

Referencias

Véase también 

 Bolsa Italiana
 Bolsa valores
 Consob
 FTSE Group
 FTSE AIM Italia
 FTSE Italia All#-Share
 FTSE Italia Brands
 FTSE Italia Mid Cap
 FTSE Italia ESTAR
 FTSE MIB

Enlaces externos 

 

Índices bursátiles de Italia